Чарышский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Чарышский сельсовет — в Усть-Калманском районе Алтайского края.
 Чарышский сельсовет — в Чарышском районе Алтайского края.